Soriano bezeichnet in der Geographie:

 Soriano Calabro, eine italienische Gemeinde in der Provinz Vibo Valentia
 Soriano nel Cimino, eine italienische Gemeinde in der Provinz Viterbo
 Soriano, einen Ortsteil der Gemeinde Corbetta (Lombardei)
 Departamento Soriano, ein uruguayisches Departamento
 Palma Soriano, eine Stadt auf Kuba
 Monumento naturale Campo Soriano, ein Naturschutzgebiet bei Terracina
 Soriano (Ebro), Fluss in Kastilien-León, Spanien

Soriano ist der Familienname folgender Personen:
 Agustín Cortés Soriano (* 1947), spanischer Geistlicher, Bischof von Sant Feliu de Llobregat
 Alberto Soriano (1920–1998), argentinischer Agrarwissenschaftler
 Bruno Soriano (* 1984), spanischer Fußballspieler
 Denise Soriano (1916–2006), französische Geigerin
 Eduardo Soriano (* ?), argentinischer Tennisspieler
 Edward Soriano (* 1946), US-amerikanischer Generalleutnant im Ruhestand
 Elia Soriano (* 1989), italienischer Fußballspieler
 Fernando Soriano (* 1979), spanischer Fußballspieler
 Francesco Soriano (1548–1621), italienischer Komponist
 Jesús Murgui Soriano (* 1946), spanischer Geistlicher, Bischof von Orihuela-Alicante
 Jonatan Soriano (* 1985), spanischer Fußballspieler

 Lucita Soriano († 2015), philippinische Schauspielerin 
 Nestor Soriano (1953–2021), philippinischer Regattasegler
 Osvaldo Soriano (1943–1997), argentinischer Schriftsteller
 Rafael Soriano (Maler) († 2015), kubanischer Maler
 Raphael Soriano (1904–1988), US-amerikanischer Architekt
 Roberto Soriano (* 1991), italienischer Fußballspieler
 Salvador Soriano (* 1926), argentinischer Tennisspieler
 Santos Soriano (1899– ), italienisch-argentinischer Agraringenieur und Mikrobiologe